У́лица Ширшова — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Улица Ширшова — улица в Москве.
 Улица Ширшова - улица в Ашукино.

Украина 
 Улица Ширшова — улица в Виннице.
 Улица Ширшова — улица в Днепре.
 Улица Ширшова — улица в Луганске.
 Улица Ширшова — улица в Мариуполе.
 Улица Ширшова — улица в Одессе.